Az ff a következőket jelentheti:
 A Mozilla Firefox rövidítése (FF)
 Az ff a walesi ábécé 9. betűje